Green Garden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Green Garden Township (Illinois)
 Green Garden Township (Kansas)